Ensay bezeichnet
 Ensay (Argyll and Bute), eine Ortschaft auf der Isle of Mull
 Ensay (Innere Hebriden), eine Insel der äußeren Hebriden in Schottland
 Ensay (Victoria), eine Kleinstadt im östlichen Gippsland im australischen Bundesstaat Victoria